Högkobban kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högkobban (vid Storskatan, Närpes), Österbotten, 
 Högkobban (vid Storön, Närpes), Österbotten,

Se även
Högkobben
Högklobben

Robotskapade Finlandförgreningar